Drevermann ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Drevermann (1875–1932), deutscher Paläontologe
 Marlis Drevermann (* 1952), deutsche Sozialwissenschaftlerin, Schul- und Kulturdezernentin von Hannover

Siehe auch:
 Drewermann